Monestir de Sant Jeroni de la Murtra, monestir gòtic a la Vall de Betlem, a la Serralada de Marina, al municipi de Badalona
 Monestir de Sant Jeroni (Granada), fundat pels Reis Catòlics.
 Sant Jeroni de Cotalba, monestir fundat pel duc reial de Gandia Alfons el Vell (1388)
 Sant Jeroni de la Vall d'Hebron, monestir fundat per la reina Violant de Bar, a la muntanya de la Vall d'Hebron, a Barcelona